Denys Gagnon peut désigner :
 Denys Gagnon (1954-), un écrivain canadien.